Grzegorz Lewicki może odnosić się do:
 Grzegorz Lewicki (1800–1873) – ksiądz.
 Grzegorz Lewicki (ur. 1957) – matematyk, nauczyciel akademicki.
 Grzegorz Lewicki (ur. 1984) – filozof, socjolog, politolog, dziennikarz.